Коротково — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Коротковское».

География 
Село находится в северной части района, в пределах правобережной части долины реки Чикой, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к северо-востоку от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 776 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1752 году проезжими промышленниками.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,7 %, женщины — соответственно 51,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 575 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района